de Spaanse naam van de Spaanse gemeente Alcàsser
Paco Alcácer, een Spaans voetballer